Herba fetgera o Anemone hepatica, planta perenne de la família de les ranunculàcies en boscs generalment caducifolis 
 Herba fetgera o Lepidium latifolium, espècie de planta perenne pertanyent a la família Brassicaceae 
 Herba fetgera o Artemisia campestris, espècie de planta herbàcia perenne catalogada com a asteràcia que creix en llocs oberts o sòls sorrencs secs de la regió boreal 
 Herba fetgera o Alyssum maritimum
 Herba fetgera o Chelidonium majus
 Herba fetgera o Xanthium spinosum, mala herba de la família Asteraceae i al gènere Xanthium